Соревнования в масс-старте среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2017 года прошли 12 февраля на катке Gangneung Oval в Канныне, Южная Корея.

Результаты

Ссылки 
 ISU World Single Distances Speed Skating Championships 2017, Gangneung, Korea. .

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2017